Unirea (Alba), een gemeente in het Roemeense district Alba
Unirea (Brăila)
Unirea (Călărași)
Unirea (Dolj), een gemeente in het Roemeense district Dolj